Liga Nacional de Futebol pode se referir a:

 Futebol
 Liga Nacional de Fútbol de Honduras
 Lliga Nacional de Futbol de Andorra
 Liga Nacional de Guatemala

 Futebol de praia
 Liga Nacional de Futebol de Praia de Portugal

 Futebol de salão
 Liga Nacional de Fútbol Sala da Espanha

 Futebol americano
 National Football League dos Estados Unidos

Desambiguação